Комлави Логло (; р. , ) — тоголезский профессиональный теннисист. Участник Летней Олимпиады 2008 года.

Карьера 
На протяжении всей карьеры выступает на турнирах ITF. В турнирах ATP сыграл всего один матч, в турнирах категории Челленджер — 9 матчей.

31 марта 2008 года получил приглашение выступить на Олимпиаде в Пекине, став первым тоголезским теннисистом, сыгравшим на Олимпийском турнире. В первом круге турнира уступил южноафриканцу Кевину Андерсону.

Одиночные титулы

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ATP
 Профиль на сайте ITF

Родившиеся в Баду
Теннисисты Того
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года